Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 11 dans le monde.

En Amérique du Nord

Au Canada 
 Route 11 (Manitoba)
  Route provinciale 11 (Nouveau-Brunswick)
 Route provinciale 11 (Ontario)
 Route provinciale 11B (Ontario)
 Route 11 (Terre-Neuve-et-Labrador)

Aux États-Unis 
 Hawaii Route 11
 Alaska Route 11 (Dalton Highway)
 Interstate 11

En Amérique du Sud

En Bolivie 
 Route 11

Au Paraguay 
 Route 11

En Uruguay 
 Route 11

En Europe 
 Route européenne 11
 Route européenne 011

En Allemagne 
 Route fédérale 11 ()

En Belgique 
 Autoroute A11
 Route nationale 11

En France 
 Autoroute A11
 Route nationale 11
  dans certains départements
 Route territoriale 11 en Corse

En Italie 
 Autostrada A11 « Firenze-Mare »
 Strada Statale 11 Padana Superiore

En Lituanie 
 Route magistrale 11

Serbie 
 Route magistrale 11

En Slovaquie 
 Route I/11

En Suisse 
 Autoroute A11
 Route principale 11

En Océanie

Voir aussi